MPC steht als Abkürzung für:

 Make, Project and Workspace Creator, ein Open-Source-Werkzeug zum Generieren von Software-Projektdateien für  verschiedene Entwicklungsumgebungen
 marginal propensity to consume, siehe marginale Konsumquote
 Media PC, ein veralteter Computerstandard für Multimedia-PCs
 Media Player Classic, eine Software zum Abspielen von Multimediadateien
 2-Methacryloyloxyethyl-Phosphorylcholin, ein Polymer
 Military Payment Certificate, US-Militärgeld
 Ministère public de la Confédération (französisch) bzw. Ministero pubblico della Confederazione (italienisch), die schweizerische Bundesanwaltschaft
 Minor Planet Center, ein Informationszentrum über astronomische Daten von Kleinplaneten 
 Minor Planet Circular, häufig auch Minor Planet Electronic Circular, Rundschreiben des Minor Planet Center
 Model Penal Code, US-amerikanisches Musterstrafgesetzbuch
 Model Predictive Control, eine Methode in der Steuerungs- und Regelungstechnik
 Model Products Corporation, ein ehemaliger US-amerikanischer Hersteller von Plastikbausätzen
 Molkenprotein-Konzentrat, konzentriertes Erzeugnis aus Milchbestandteilen
 Monetary Policy Committee, das Geldpolitik-Gremium der Bank of England
 Moving Picture Company, Filmstudio für Visuelle Effekte
 MPC Capital (MPC Münchmeyer Petersen Capital), ein bankenunabhängiges Emissionshaus
 MPC-Fileformat (.mpc) Musepack
 Multiprecision Complex, Bibliothek für beliebig genaue komplexe Arithmetik, siehe MPFR
 Music Production Center, eine Sampler- und Sequenzer- bzw. Drumcomputer-Serie der japanischen Firma Akai

Mpc steht als Abkürzung für:

 Megaparsec, siehe Parsec, eine Einheit in der Astronomie zur Entfernungsangabe von Galaxien

Abkürzung